Wish steht für:
 Wish (Film), südkoreanischer Spielfilm aus dem Jahr 2013
 Wish (Manga)
 Wish (Website), E-Commerce-Website
 Disney Wish, Kreuzfahrtschiff der Disney Cruise Line

Musikalben:
 Wish (The-Cure-Album), Album von The Cure
 Wish (Reamonn-Album), Album von Reamonn
 Wish (Live), Live-Album von Reamonn

wish steht für:
 Windowing Shell, Unix-Shell für das Tk (Toolkit)

Siehe auch:
 Wisch